Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1960 è stato vinto dallo statunitense Barry MacKay che ha battuto il campione uscente, il cileno Luis Ayala, per 7-5, 7-5, 0-6, 0-6, 6-1.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1960